La Garde puede referirse a:

 La Garde, comuna francesa en Alpes de Alta Provenza;
 La Garde, comuna francesa en Isère;
 La Garde, comuna francesa en Var;
 La Garde es una colina de la localidad francesa de Marsella que da nombre a la basílica Notre-Dame de la Garde.